Hans Petersen kan syfta på bland andra:

* Hans von Petersen (1850–1914), tysk målare
 Hans Christian Petersen (1793–1862), norsk politiker
 Hans Gyde Petersen (1863–1943), dansk skulptör
 Hans Schmidt Petersen (född 1962), dansk-tysk författare
 Hans W. Petersen (1897–1974), dansk skådespelare